Fall Rot (en français : plan rouge ou cas rouge) est le nom donné à deux plans militaires de la Wehrmacht :
 Le premier, conçu dans la seconde moitié des années 1930, désigne un plan de répartition des troupes de la Wehrmacht en cas d'une guerre que l'Allemagne aurait à mener sur deux fronts contre la France qui l'attaquerait à l'ouest et contre la Tchécoslovaquie qui resterait sur la défensive à l'est. Ce cas ne s'étant jamais produit, il ne fut jamais appliqué. Il avait été conçu parallèlement à un autre plan : Fall Grün.

 Le second fut appliqué, se déroulant lors de la Bataille de France, il désigne l'invasion majeure de la France à partir du  par le franchissement de la Ligne Weygand (Somme - Aisne) par les Allemands après leur victoire sur les franco-britanniques dans le nord de la France (Fall Gelb, Bataille de Dunkerque).

Références 

Plan de guerre
Histoire militaire de l'Allemagne
Glossaire militaire